Огилви, Огильви (, ) — многозначный термин.

Топоним 
 Огилви — река на северо-западе Канады.
 Огилви — горы на северо-западе Канады.

Фамилия

Огилви 
 Клан Огилви — один из кланов горной части Шотландии.
  (1867 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Блэкберн Роверс».
  (1887—1954) — британский географ, президент Королевского географического общества Шотландии (1946—1950) и Института британских географов (1951—1952).
 Огилви, Алан (р. ок. 1968) — британский тяжелоатлет, серебряный медалист Игр Содружества в рывке и в общей категории (1990).
  (ум. 1727) — шотландский политик, член Парламента Шотландии (1701—1707).
  (1829—1902) — канадский политик и предприниматель, член Сената (1881—1901).
  (1890—1939) — австралийский политик, премьер штата Тасмания (1934—1939).
 Огилви, Ангус (1928—2004) — британский аристократ и предприниматель.
  — новозеландский политик, член Палаты представителей (2002—2005).
  (род. 1952) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Сент-Луис Блюз».
  (род. 1938) — австралийский и британский паразитолог, член Королевского общества (с 2003), член Мотоциклетного зала славы (с 2010).
  (1953—2009) — американский мотогонщик, победитель мексиканских гонок Baja 500 (1975, 1980—1981, 1997—1998) и Baja 1000 (1986—1987).
  (1664—1730 — шотландский политик, лорд-канцлер Шотландии (1702—1704, 1705—1708), член Королевского общества (с 1698).
  (1817—1888) — британский политик, член Палаты общин (1868—1874).
  (1860—1926) — британский религиозный деятель, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1918).
 Огилви, Джеймс (род. 1964) — британский аристократ и ландшафтный дизайнер.
 Огилви, Джеймс (род. 1980) — австралийский велогонщик, бронзовый медалист Чемпионата Океании в раздельном старте (2018).
 Огилви, Дженис — британская кёрлингистка, чемпионка Шотландии в смешанных командах (1985, 1989).
  (род. 1977) — австралийский гольфист, победитель Открытого чемпионата США (2006), Чемпионата (2008) и Матч-плея (2006, 2009) WGC.
  (1733—1813) — британский поэт, член Эдинбургского королевского общества (с 1789).
  (1797—1867) — британский лексикограф, редактор Имперского словаря английского языка (1847—1850).
  (1803—1890) — британский политик, член Палаты общин (1857—1874).
  (1815—1881) — британский политик, представитель Шотландии в Палате лордов (1853—1858).
 Огилви, Джон (1928—2020) — британский футболист.
  (ок. 1649—1713) — шотландский политик, член Парламента Шотландии (1706—1707).
  (1891—1954) — британский дипломат, поверенный в делах Великобритании в Ватикане (1930—1932), посланник на Кубе (1940—1944), посол в Венесуэле (1944—1948).
  (1931—2020) — австралийский театральный и кинорежиссёр и актёр, лауреат Премии Байрона Кеннеди Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств (1988).
  (1788—1863) — британский политик, член Палаты общин (1831—1832), брат Уильяма Огилви (1793—1871).
  (1912—2003) — канадская прыгунья в воду, серебряная медалистка Игр Британской империи в прыжках с 3-метрового трамплина (1930).
  (1911—1967) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл» (1939).
 Огилви, Дэвид (ум. 1781) — британский военный деятель, комендант Синт-Эстатиуса (1781).
  (1785—1849) — британский политик, лорд-лейтенант Ангуса (с 1828), представитель Шотландии в Палате лордов (с 1833), прадед Дэвида Огилви (1893—1968).
  (1893—1968) — британский чиновник, канцлер Ордена Чертополоха (1956—1966), лорд-лейтенант округа Ангус (1936—1967), отец Дэвида Огилви (род. 1926).
 Огилви, Дэвид (1911—1999) — основатель рекламного агентства «Ogilvy & Mather», копирайтер.
 Огилви, Дэвид (род. 1926) — британский чиновник, лорд-камергер (1984—1997), лорд-лейтенант округа Ангус (1989—2001).
  (род. 1951) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка Gillette в составе команды штата Квинсленд (1976).
 Огилви, Иоанн (Джон) (1579—1615) — шотландский монах-иезуит, католический святой.
  (род. 1943) — британский актёр, писатель и драматург.
  (род. 1942) — канадский политик, член Сената (2009—2017).
 Огилви, Курт (р. ок. 1985) — австралийский игрок в хоккей на траве, игрок национальной сборной, брат Флинна и Хита Огилви.
  (р. 1950/1951) — британский спортивный функционер, президент Шотландской футбольной ассоциации (2011—2015).
  (в замужестве — Марк; р. 1980) — австралийский спортивный стрелок, чемпионка Игр Содружества по стрельбе на круглом стенде в индивидуальном (2002) и парном (2002, 2006) разрядах.
  (1900—1990) — британский военный лётчик, начальник разведки Королевских ВВС (1950—1952).
  (род. 1969) — канадский легкоатлет, серебряный медалист Игр Франкофонии в тройном прыжке (1997).
  (1665—1737) — британский политик, член Парламента Шотландии (1702—1707) и Палаты общин Великобритании (1707—1710).
 Огилви, Патрик (1910—1944) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по прыжкам с шестом (1932).
  (род. 1972) — канадский бегун, серебряный медалист Панамериканских игр (1991) и чемпион Игр Франкофонии (1994) в эстафете 4×100 м.
  (1923—1988) — американский политик, губернатор штата Иллинойс (1969—1973).
  (1852—1938) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Клэпем Роверс» (1880).
  (1932—1981) — британский классицист, член Эдинбургского королевского общества (с 1979), сын Фредерика Огилви.
  (1904—1966) — британский врач, член Эдинбургского королевского общества (с 1944).
 Огилви, Салли — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии в эстафете 4×400 (1998).
  (род. 1959) — канадская гребчиха, бронзовая медалистка Игр Содружества в восьмёрках (1986).
 Огилви, Софи (род. 1999) — британская гребчиха, чемпионка Европы по гребному слалому на одиночном каноэ в командном разряде (2019).
 Огилви, Стюарт (ок. 1948—2019) — британский боксёр, бронзовый медалист Игр Британского Содружества наций (1970) и чемпион Англии (1974, 1975) в легчайшем весе.
  (1879—1948) — британский аристократ, член Палаты лордов (с 1915).
  (1901—1989) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (1736—1819) — британский классицист, член Эдинбургского королевского общества (с 1783).
  (1793—1871) — британский политик, член Палаты общин (1831), брат Дональда Огилви.
 Огилви, Уильям (1849—1912) — канадский геодезист и первопроходец.
 Огилви-Грант, Уильям Роберт (1863—1924) — британский орнитолог.
  (1869—1963) — австралийский скотовод и поэт.
  (род. 1993) — австралийский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист Чемпионата мира (2018), брат Курта и Хита Огилви.
  (1893—1949) — британский медиаменеджер и педагог, генеральный директор BBC (1938—1942), отец Роберта Огилви.
  (1778—1853) — британский политик, член Палаты общин (1802—1840), лорд-лейтенант Инвернесса (с 1809).
  — британский военный деятель, губернатор колонии Восточная Флорида (1763—1764).
  (1858—1930) — британский педагог, директор Эдинбургского музея науки и искусства (1900—1903) и лондонского Музея науки (1911—1920), президент Шотландского королевского общества искусств (1901—1903) и британской Ассоциации музеев (1927—1928), член Эдинбургского королевского общества (с 1888).
 Огилви, Хит (р. ок. 1991) — австралийский игрок в хоккей на траве, игрок национальной сборной, брат Курта и Флинна Огилви.
  (ок. 1731—1788) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1774—1775).
  (1913—2000) — американский математик и яхтсмен, серебряный медалист Чемпионата мира в классе «Звёздный» (1947).
  (род. 1942) — ямайский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр (1968).
  (род. 1958) — канадский историк и экономист, профессор истории экономики Кембриджского университета (с 2004), член Британской академии (с 2004).
  (род. 1987) — австралийский игрок в хоккей на траве, финалистка Женской австралийской хоккейной лиги в составе команды штата Западная Австралия (2013).
  (1917—2006) — американская писательница.
  (род. 1965) — канадский игрок в лякросс в составе клуба Национальной лиги лякросса «Ванкувер Рэйвенс».
 Огилви, Эндрю — австралийский кинопродюсер, лауреат премии AACTA за документальный фильм до 1 ч (2012).
  (род. 1952) — британский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1976, 1980).
  (род. 1988) — австралийский баскетболист, финалист Кубка Европы в составе клуба «Валенсия» (2012).
 Огилви, Эрнесто — панамский баскетолист, участник Чемпионата Америки (2009).

  (1767—1840) — британский политик, член Палаты общин (1790—1796).

Огильви 
 Огильви, Александр Александрович (1765—1847) — русский адмирал.
 Огильви, Георг Бенедикт (1651—1710) — участник Северной войны, российский генерал-фельдмаршал-лейтенант.

Другое 
 Товарищ Огилви — персонаж в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».